Nuevo Paraíso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Paraíso, Matías Romero Avendaño, 
 Nuevo Paraíso, Marqués de Comillas, 
 Nuevo Paraíso, Ocosingo, 
 Nuevo Paraíso, La Concordia, 
 Nuevo Paraíso, Motozintla, 
 Nuevo Paraíso, Palenque, 
 Nuevo Paraíso, Jesús Carranza, 
 Nuevo Paraíso, Michoacán de Ocampo, Angamacutiro, 
 Nuevo Paraíso, Campeche, Calakmul, 
 Nuevo Paraíso, Amatitlán, 
 Nuevo Paraíso, Guerrero, Cualác, 
 Nuevo Paraíso, La Trinitaria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar